Факту́ра (от  — обработка, строение) — характер поверхности объекта, его рельефность.
 Фактура (музыка)
 Фактура — особенности художественной техники в произведениях искусства.
 Фактура — препроводительная опись посланного товара с включением цены. Иногда используется счёт-фактура для подтверждения потребителем получения товаров/услуг, учёта и выделения НДС.

См. также 
 Текстура

Примечания 

Изобразительное искусство
Музыкальные термины